Amerikai Egyesült Államok
Lloyd (Arkansas)
Lloyd (Florida)
Lloyd (Kentucky)
Lloyd (Montana)
Lloyd (New York)
Lloyd (Ohio)
Lloyds (Alabama)
Lloyds (Maryland)
Lloyds (Virginia)